Friedrich Lippert ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Lippert (Heimatforscher) (1846–1941), deutscher Pfarrer und Heimatforscher